Puchar Chicago 1992 – turniej towarzyski o Puchar Chicago rozegrano w tym mieście w 1992 roku. Uczestniczyły w nim dwie reprezentacje: Litwy, Stanów Zjednoczonych B i dwa kluby: meksykański Chivas Guadalajara i Lech Poznań.

Mecze

Półfinały

O trzecie miejsce

Finał 

Triumfatorem piłkarskiego turnieju o Puchar Chicago 1992 został Lech Poznań.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Międzynarodowe rozgrywki klubowe w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Stanach Zjednoczonych
1992 w piłce nożnej
1992 w Stanach Zjednoczonych